Venedi steht für einen antiken Namen
 der Veneter (Weichsel) östlich der Weichsel
 der Veneter (Adria) in Oberitalien

Siehe auch:
 Veneti
 Wenden (Begriffsklärung)